Khāsh (persiska: خاش, Vāsht, Kwāsh) är en kommunhuvudort i Iran.   Den ligger i provinsen Sistan och Baluchistan, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Teheran. Khāsh ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Khāsh är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Khāsh. Runt Khāsh är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Khāsh är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sistan och Baluchistan